Транза́кция (, от  — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.

Написание «трансакция» или «транзакция» зависит от значения слова.

В экономике, политике, юриспруденции 
 Банковская транзакция — операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счёта на другой; сделка купли-продажи.
 Банкоматная транзакция () — операция по выдаче наличных денег или предоставление другого сервиса через банкомат.
 Транзакция (сделка) — соглашение (политическое, юридическое), сопровождаемое взаимными уступками.

В информатике 
 Транзакция (информатика) — группа логически объединённых последовательных операций по работе с данными, обрабатываемая или отменяемая целиком.

В психологии 
 Трансакция (психология) — единица общения между двумя людьми, коммуникативный факт, используется в некоторых направлениях психологии.

В физике 
 Транзакция (физика) — ключевое понятие транзакционной интерпретации квантовой механики.

Примечания 

Финансы
Торговля
Психологические понятия